Adelaide International 2 2023 var en tennisturnering, der blev spillet udendørs på hardcourt af typen GreenSet i Memorial Drive Tennis Centre i Adelaide, Australien i perioden 9. - 14. januar 2023. Det var den sjette udgave af Adelaide International og den anden udgave af turneringen i 2023. Turneringen var en del af WTA Tour 2023 i kategorien WTA 500 og en del af ATP Tour 2023 i kategorien ATP 250.

Siden Ruslands invasion af Ukraine i begyndelsen af 2022 havde tennissportens styrende organer, WTA, ATP, ITF og de fire grand slam-turneringer, tilladt, at spillere fra Rusland og Hviderusland fortsat kunne deltage i turneringer på ATP Tour og WTA Tour, men de kunne ikke stille op under landenes navne eller flag, og spillerne fra de to lande deltog derfor i turneringen under neutralt flag.

Præmier 

Den samlede præmiesum for turneringen androg $ 1.469.572, hvilket var det samme som ugen før og en stigning på 119 % i forhold til året før i forbindelse med at kvindernes rækker blev opgraderet fra WTA 250- til WTA 500-status. Præmiesummen var fordelt på $ 826.837 til kvindernes rækker og $ 642.735 til mændenes rækker.

Damesingle

Hovedturnering 

I hovedturneringen deltog 30 spillere, der var fordelt på:
 15 spillere, der havde kvalificeret sig i kraft af deres placering på WTA's verdensrangliste pr. 12. december 2022 (fire uger før turneringens start).
 4 spillere, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC).
 6 spillere, der kvalificeret sig til hovedturneringen fra kvalifikationsturneringen (markeret med Q).
 5 spillere, der var gået videre til hovedturneringen fra kvalifikationsturneringen som lucky losere (markeret med LL) som erstatning for direkte kvalificeret spillere, der havde meldt afbud.

Resultater

Kvalifikation 

Kvalifikationen havde deltagelse af 24 spillere, der spillede om de sidste seks ledige pladser i hovedturneringen. 4 af de 24 spillere deltog på grundlag af et wildcard.

Følgende spillere kvalificerede sig til hovedturneringen:

Følgende spillere gik videre til hovedturneringen som lucky losere:

Resultater

Herresingle

Hovedturnering 

I hovedturneringen deltog 28 spillere, der var fordelt på:
 18 spillere, der havde kvalificeret sig i kraft af deres placering på ATP's verdensrangliste pr. 26. november 2022 (seks uger før turneringens start).
 3 spillere, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC).
 4 spillere, der kvalificeret sig til hovedturneringen fra kvalifikationsturneringen (markeret med Q).
 3 spillere, der var gået videre til hovedturneringen fra kvalifikationen som lucky losere (markeret med LL) som erstatning for direkte kvalificerede spillere, der havde meldt afbud.

Resultater

Kvalifikation 

Kvalifikationen havde deltagelse af 16 spillere, der spillede om de sidste fire ledige pladser i hovedturneringen. 2 af de 16 spillere deltog på grundlag af et wildcard.

Følgende spillere kvalificerede sig til hovedturneringen:

Følgende spillere gik videre til hovedturneringen som lucky losere:

Resultater

Damedouble 

Turneringen havde deltagelse af 16 par, der fordelte sig på:
 15 par, der havde kvalificeret sig i kraft af deres placering på WTA's verdensrangliste.
 1 par, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC).

Resultater

Herredouble 

Turneringen havde deltagelse af 24 par, der fordelte sig på:
 22 par, der havde kvalificeret sig i kraft af deres placering på ATP's verdensrangliste.
 2 par, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC).

Resultater

Eksterne henvisninger 
 Adelaide International 
 WTA - Adelaide 2023 - Draws 
 ATP Tour - Adelaide 2 2023 - Results

Noter 

2023 2
WTA Tour 2023
ATP Tour 2023